Симфония № 5 си-бемоль мажор, KV22 — симфония Вольфганга Амадея Моцарта, которая была написана в декабре 1765 года во время концертной поездки по Европе, когда автору было 9 лет. Завершена в Гааге. Моцарт серьёзно заболел во время своего пребывания в этом городе, и, вероятно, написал это сочинение, когда выздоравливал от болезни.

Структура 
Симфония написана для двух гобоев, двух валторн и струнных.

Состоит из трёх частей:
 Allegro, 
 Andante, 
 Allegro molto,

Примечания

Литература 
 Dearling, Robert: The Music of Wolfgang Amadeus Mozart: The Symphonies Associated University Presses Ltd, London 1982 ISBN 0-8386-2335-2
 Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6

Ссылки 
 

Произведения 1765 года
Симфонии Вольфганга Амадея Моцарта